Varsity Blues (film) : film américain sorti en 1999
Varsity Blues de Toronto : équipe sportive universitaire de l'université de Toronto
Varsity Blues EP : album musical de MURS sorti en 2002